12-й чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в блице прошёл 22 — 29 июля 2019 года в Риге (Латвия) в рамкам турнира Riga Open 2019. Участвовала 51 спортсменка из 7 стран. Форма турнира — швейцарская система в 11 раундов, контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход. По результатам выступлений проводился командный зачёт (состав команды 5 человек, победитель определялся по наименьшей сумме мест трёх лучших игроков команды), в котором победила команда России. Второе место у Белоруссии, на третьем месте команда Украины.

Там же проходил и чемпионат мира среди мужчин.

Итоговое положение

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщинCMFF — кандидат в мастера ФМЖД среди женщин

Примечания

Ссылки 
 World Women Championship Blitz 2019
 ЧМ на Едином шашечном сайте

Женщины 2019 (блиц)
2019 год в шашках
Спорт в Латвии в 2019 году
Июль 2019 года
Чемпионаты мира в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге